Het onderdeel slopestyle voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op maandag 15 en dinsdag 16 februari 2022 in het Genting Snow Park nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Noor Øystein Bråten.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag kwalificatie
  Uitslag finale

Mannen slopestyle